Epitonium caamanoi är en snäckart som beskrevs av Dall och Bartsch 1910. Epitonium caamanoi ingår i släktet Epitonium och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
caamanoi